1014 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1014 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 677385.
 1014 км, другое название Авдюшино — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Иркутской области. Код 889632.
 1014 км — закрытый	разъезд Северной железной дороги в Архангельской области. Код 295040.
 1014 км, другое название Дальняя Сакарка — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 614634.

Примечания